Osoby o tym nazwisku:
 Daniel Pliński – polski siatkarz
 Edward Pliński – polski fizyk
 Marcin Pliński – polski biolog morza i fykolog